Martin Eriksson kan syfta på:

 Bo Martin Erik Erikson (1965–), en svensk artist inom genren eurodance, se E-Type
 Martin Eriksson (stavhoppare) (1971–), en svensk friidrottare (stavhopp)
 Martin Eriksson (trestegshoppare) (1983–), en svensk friidrottare (bland annat tresteg)
 Martin Eriksson (tecknare) (1972–), en tecknare av serien Zut

Se även 
 Martin Ericsson